Шкодер () — область на північному заході Албанії. Адміністративний центр — місто Шкодер.

Населення — 215 347 осіб (2011), площа — 3562 км².

Адміністративний поділ 
До складу області входять округи:

Межує з областями:
 Кукес на сході
 Леже на півдні

Примітки

Джерела 
 Counties of Albania  

 
Області Албанії